Pine Island (Flórida)
Pine Island (Minnesota)
Pine Island (Texas)
Pine Island Center
Pine Island Ridge

Desambiguações de topônimos